PKA může být:

PKA 
 proteinkináza A
 Professional Karate Association

pKA 
 logaritmický tvar disociační konstanty